North Platte (plaats), een stad aan de rivier de North Platte
 North Platte (rivier), een rivier in het westen van de Verenigde Staten